Кундуштур:
 Кундуштур — деревня в Советском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Кундуштур — деревня в Советском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Кундуштур — деревня в Советском районе Республики Марий Эл, Россия.